Fatoumata Koné (1968-), dite Babani Koné, une compositrice et chanteuse malienne ;
 Fatoumata Koné (1981-), une femme politique française ;
 Fatoumata Koné (1988-), une joueuse ivoirienne de basket-ball.

Voir aussi 
 
 Fatoumata